Дебдирге () — село в Таттинском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Игидейского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено на северо-востоке центральной части региона.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — пгт Ытык-Кюёль — 52 км..

История 
Основано Дебдирге в 1930 году.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Игидейский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 91 % от общей численности населения в 846 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Достопримечательности 
 Памятник-стела "Вечная память павшим воинам в боях за Родину".

Транспорт 
Автодорога «Ытык-Кюель — Туора-Кюель — Дэбдиргэ».

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Таттинского улуса